Ejido Benito Juárez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ejido Benito Juárez, Chihuahua, Buenaventura, 
 Ejido Benito Juárez, Ensenada, 
 Ejido Benito Juárez, Mexicali, 
 Ejido Benito Juárez, Veracruz, Xalapa, 
 Ejido Benito Juárez, Guanajuato, Pénjamo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar